Battaglia del fiume Bagradas (255 a.C.), o battaglia di Tunisi, durante la prima guerra punica
Battaglia del fiume Bagradas (239 a.C.), durante la rivolta dei mercenari: i Cartaginesi, guidati da Amilcare Barca, conquistano Utica dai mercenari ribelli 
Battaglia del fiume Bagradas (49 a.C.), durante la guerra civile tra Giulio Cesare e Pompeo